

Localidades

 Saint-Savin (Gironde)
 Saint-Savin (Altos Pirenéus)
 Saint-Savin (Isère)
 Saint-Savin (Vienne)

Desambiguações de topônimos